Municipio de Fairfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairfield (condado de Hyde, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hyde.
 Municipio de Fairfield (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Fairfield (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Fairfield (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Fairfield (condado de DeKalb, Indiana), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Fairfield (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Fairfield (condado de Tippecanoe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tippecanoe.
 Municipio de Fairfield (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Fairfield (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Fairfield (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Fairfield (condado de Grundy, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Fairfield (condado de Jackson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Fairfield (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Fairfield (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell.
 Municipio de Fairfield (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Fairfield (condado de Shiawassee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.
 Municipio de Fairfield (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.
 Municipio de Fairfield (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.
 Municipio de Fairfield (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Fairfield (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Fairfield (condado de Harlan, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.
 Municipio de Fairfield (condado de Cumberland, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Fairfield (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Fairfield (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de Fairfield (condado de Highland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Highland.
 Municipio de Fairfield (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Fairfield (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Fairfield (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.
 Municipio de Fairfield (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Fairfield (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Fairfield (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Fairfield (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Fairfield (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.